Louis De Lentdecker, een Vlaams journalist
 Lagedichtheidlipoproteïne (Engels: Low-density-lipoproteïne)